

Lokalizacje

Niemcy 
 Lindenhorst – dzielnica Dortmundu

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Domasławice
 Lipowo